Брэнсон () — английская фамилия и топоним США.

Известные носители 
  (1914—1995) — афро-американский врач, химик.
  (род. 1977) — американский киноактёр.
  (1920—1966) — американский гонщик.
 Брэнсон, Ричард (род. 1950) — британский предприниматель, миллиардер.

Топонимы США 
  — городок в Колорадо.
  — город в Миссури.

См. также